Csehország
 Petřvald, település a Karvinái járásban
 Petřvald, település a Nový Jičín-i járásban